Океаник:
 Океаник (1871) — пароход компании «Уайт Стар Лайн».
 Океаник (1899) — пароход компании «Уайт Стар Лайн».
 Океаник (III) — нереализованный проект океанского лайнера для компании «Уайт Стар Лайн»